Le tournoi Granite Open 2015 est l'édition 2015 du tournoi de squash Granite Open qui se déroule du 16 au 20 février 2015 à Toronto. Le tournoi fait partie de la catégorie WSA International 25 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont huit têtes de série, quatre joueuses qualifiées et une wild-card Nikki Todd.

En finale, La toute récente championne britannique Sarah-Jane Perry remporte son  et plus grand titre WSA face à Dipika Pallikal.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2014-2015 de la PSA

Liens externes 

Sport au Canada en 2015
Squash en 2015
Granite Open
Sport en février 2015